

Persone 
 Ana Teresa Oropeza – modella venezuelana, Miss Venezuela 1982
 Manuel Alfonso Andrade Oropeza – wrestler messicano
 Renato Prada Oropeza – scrittore e critico letterario messicano
 Yordani Álvarez Oropeza – calciatore cubano

Altro 
 Provincia di Oropeza – provincia della Bolivia nel dipartimento di Chuquisaca